Municipi d'Itàlia a la província d'Arezzo, anomenat Caprese Michelangelo en memòria de Miquel Àngel, nascut en aquesta localitat.
 Amanida caprese, tipus d'amanida italiana procedent de l'illa de Capri.